Slovo televize může znamenat:

 televize – telekomunikační systém pro vysílání a příjem obrazu a zvuku
 televizor – televizní přijímač
 televizní společnost – provozovatel vysílání a programu
 televizní vysílání – typ vysílání
 Týdeník Televize – český časopis

Externí odkazy